Микляиха — название населённых пунктов в России:

 Микляиха — деревня в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Микляиха — посёлок в Тутаевском районе Ярославской области.